

Бернгем — місто, штат Мен
 Бернгем — місто, штат Пенсільванія
 Бернгем — селище, штат Іллінойс